Die Abkürzung CIL steht für:
 Corpus Inscriptionum Latinarum, eine bedeutende Sammlung antiker lateinischer Inschriften
 Common Intermediate Language, eine Zwischensprache für die Common Language Infrastructure
 Carl Joseph Luther (1882–1968), deutscher Skipionier, Sportjournalist und Autor
 coefficient of luminous intensity, der Rückstrahlwert ist eine optische Messgröße, die im Bereich der Retroreflexion von Rückstrahlern verwendet wird
 Commissioners of Irish Lights, eine irische Schifffahrtsbehörde

Cil steht für:
 den 29. Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe წ

Çil steht für:
 Çil, türkischer Familienname

CIL